Az 1972-es Australian Open női versenyét a brit Virginia Wade nyerte az ausztrál Evonne Goolagong előtt.

Kiemeltek 

  Evonne Goolagong (Döntős)
  Virginia Wade (Bajnok)
  Gail Chanfreau (Negyeddöntős)
  Helen Gourlay (Elődöntős)
  Olga Morozova (Negyeddöntős)
  Kerry Harris (Elődöntős)
  Karen Krantzcke (Második kör)
  Barbara Hawcroft (Negyeddöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

Australianopenno~iegyes
Australian Open